Hatebreeder — второй студийный альбом группы Children of Bodom, вышедший в 1999 году.

Буклет диска включал тексты песен «Warheart», «Silent Night, Bodom Night», «Bed of Razors», «Towards Dead End», «Children of Bodom» и «Downfall».

Это был первый альбом для группы сыгранный на гитарах с настройкой «D G C F A D».

Список композиций 

Все аранжировки написаны Алекси Лайхо и Children of Bodom.

Участники записи 
 Алекси Лайхо — вокал, соло-гитара
 Александр Куоппала — ритм-гитара
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара
 Яска Раатикайнен — ударные

Приглашённые музыканты
 Кимберли Госс — скриминг

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Nuclear Blast Records